Зиген — многозначный термин.

Фамилия
 Зиген, Людвиг фон (1609—1680) — немецкий гравёр, художник эпохи эпохи барокко, считается изобретателем меццо-тинто.
Топоним
 Зиген — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.